Красноріченське — селище міського типу, Сватівський район, Луганська область, Україна
 Красноріченське — село, Хабаровський район, Хабаровський край, Росія